Denumirea de Kupen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kupen, un sat în comuna Sevlievo, regiunea Gabrovo;
 Kupen, un sat în comuna Madan, regiunea Smolean.